MCMLXXXIV steht für:
 MCMLXXXIV (Album) (für „1984“), Musikalbum (1984) von Van Halen
 MCMLXXXIV, Video und Lied (1984) auf And the Cannons of Destruction Have Begun… von Warlord (Band)
 MCMLXXXIV, Lied (1984) von Juice Leskinen Grand Slam
 römische Zahlzeichen für 1984

Siehe auch:
 1984 (Begriffsklärung)